Sergio Ramírez puede referirse a:

  Sergio Ramírez Mercado (1942-), escritor nicaragüense;
 Sergio Ramírez Rosaldo (1979-), futbolista mexicano; o
 Sergio Ramírez Maulen  (1943-), futbolista chileno.